Masahiko Harada ist der Name folgender Personen:

* Masahiko Harada, bekannt als Fighting Harada (* 1943), japanischer Boxer 
 Masahiko Harada (Skispringer) (* 1968), japanischer Skispringer